Планинско сърце (на турски: Gönül Dağı) е турски телевизионен семеен и романтичен сериал, излъчван по ТРТ 1 Първият епизод е излъчен на 17 октомври 2020 г., докато Ферхат Есис е продуцент на сериала, продуциран от Кьопру Филм.  Основните актьори в сериала са Берк Атан, Гюлсим Али, Есем Нур Йозкая и Ферди Санкар.

Сюжет 
Сериалът е адаптиран по неиздадените разкази на Мустафа Шифтчи, които така и не излизат на бял свят, а лозунгът му е публикуван на плаката на поредицата като „Анадолска приказка в степта“.

Актьори

Календар за излъчване

Източници 

Турски сериали